Дробний — прізвище.
 Дробний Вацлав (чеськ. Václav Drobný, 1980—2012) — чеський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Дробний Денис Євгенович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дробний Іван Васильович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня
 Дробний Іван Семенович (1931—2018) — український поет. Член Національної спілки письменників України.
 Дробний Ярослав (1921—2001) — чеський тенісист та хокеїст.
 Дробний Ярослав (нар. 1979) — чеський футболіст, воротар клубу Гамбург.

Примітки 

Чеські прізвища